Сен-Канте́н-о-Боск () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Приморська Сена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 145 км на північний захід від Парижа, 60 км на північ від Руана.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Верхня Нормандія. Від 1 січня 2016 року належав до нового об'єднаного регіону Нормандія.

1 січня 2016 року Сен-Кантен-о-Боск, Ассіньї, Окменій, Бельвіль-сюр-Мер, Берневаль-ле-Гран, Бівіль-сюр-Мер, Бракмон, Бренвіль, Дершиньї, Глікур, Гушопр, Грені, Гільмекур, Ентравіль, Панлі, Сен-Мартен-ан-Кампань, Токвіль-сюр-Е i Турвіль-ла-Шапель було об'єднано в новий муніципалітет Петі-Ко.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Сен-Кантен-о-Боск на сайті французького Національного інституту географії
 Сен-Кантен-о-Боск на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Сен-Кантен-о-Боск на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сен-Кантен-о-Боск на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Приморська Сена

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Приморська Сена